Boisse steht für französische Gemeinden:
 Boisse im Département Dordogne
 La Boisse im Département Ain
 Boisse-Penchot im Département Aveyron

Boisse ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Boisse (* 1980), französischer Fechter
 Philippe Boisse (* 1955), französischer Degenfechter